OBO steht als Abkürzung für:

 Flughafen Obihiro, Flughafen in Obihiro, Japan, nach dem IATA-Code
 Obo Bettermann, Installationstechnik-Unternehmen in Menden
 Oil, Bulk, Ore, Bezeichnung für einen Tank-Schüttgutfrachter (OBO-Carrier), der sowohl Öl als auch Erz und andere Massengüter laden kann
 Orbis Biblicus et Orientalis, Buchreihe zur Altorientalistik

Obo steht für:
 Obo (Bauwerk), kultischen Zwecken dienende Steinhaufen auf Gebirgspässen Tibets und der Mongolei
 Obo (Stadt), eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik, Hauptstadt der Präfektur Haut-Mbomou im Südosten des Landes

Siehe auch:
 Jorge y Obo, ein ehemaliges Flamenco-Duo, das 1977 bis 1993 bestand

Abkürzung